Grissemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Grissemann (* 1966), österreichischer Radiomoderator und Kabarettist
 Ernst Grissemann (1934–2023), österreichischer Radiomoderator und Journalist 
 Johann Grissemann (1831–1892), österreichischer Bildhauer
 Oskar Grissemann (1889–1952), österreichischer Ingenieur
 Stefan Grissemann (* 1964), österreichischer Journalist und Filmkritiker

Siehe auch:
 Stermann & Grissemann, deutsch-österreichisches Satiriker-Duo